Bilhete de identidade
Bilhete de loteria
Bilhete (canção)

Veja também
Tíquete

Desambiguação